Martynow (kyrillisch ) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Samoilowitsch Martynow (1865–1935), russischer menschewistischer Politiker
 Alexander Wladimirowitsch Martynow (* 1981), Premierminister Transnistriens
 Andrei Wassiljewitsch Martynow (1879–1938), russischer Paläontologe und Entomologe
 Georgi Sergejewitsch Martynow (1906–1983), russischer Science-Fiction-Autor
 Iwan Iwanowitsch Martynow (1771–1833), russischer Botaniker
 Leonid Nikolajewitsch Martynow (1905–1980), russischer Dichter

 Wladen Arkadjewitsch Martynow (1929–2008), sowjetischer Ökonom
 Wladislaw Wladislawowitsch Martynow (* 1969), russischer Unternehmer

Martynov steht für:
 (2376) Martynov, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Martinov